

Geografia 
 Guatemala
 Quezada – comune nel dipartimento di Jutiapa

Persone 
 Arturo Rodríguez Quezada – calciatore messicano, attaccante
 Carlos Quezada – membro del gruppo musicale cileno Quilapayún
 José Quezada – calciatore cileno, portiere
 Milly Quezada – cantante dominicana
 Rodolfo Quezada Toruño – cardinale e arcivescovo cattolico guatemalteco
 Steven Michael Quezada – attore statunitense